Île Mornington peut faire référence à plusieurs îles :
 l'île Mornington, dans l’État de Queensland, en Australie ;
 l'île Mornington, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au Chili.